В списке указаны все лишайники, включённые в Красную книгу Челябинской области издания 2005 года. Колонки КЧ и КР указывают статус вида в Красной книге Челябинской области и в Красной книге России соответственно. Все виды в Красной книге Челябинской области, так же как и в Красной книге России, поделены на 6 категорий.

Всего в данный список входит 11 видов лишайников.

Согласно постановлению Правительства Челябинской области от 19 декабря 2002 г. № 96, Красная книга должна переиздаваться с актуализированными данными не реже, чем каждые 10 лет.

Список таксонов 
Категории в списке имеют следующие обозначения:

В нижеприведённом списке порядок расположения таксонов соответствует таковому в Красной книге Челябинской области.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Списки видов, занесённых в Красную книгу Челябинской области
Списки:Микология